Te Deum:

 Te Deum, гимн св. Амвросия Медиоланского — христианский гимн, созданный в конце IV века.
 Te Deum (Шарпантье)
 Te Deum (Берлиоз)
 Te Deum (Брукнер)
 Te Deum (Гайдн)
 Te Deum (Гендель)
 Te Deum (Гуммель)
 Te Deum (Дворжак)
 Te Deum (Пендерецкий)
 Te Deum (Уолтон)
 Te Deum (Арво Пярт)
 Te Deum (группа) — украинская рок-группа.